Жан VI д’Омо́н, барон д’Эстрабо́нн, граф де Шатору́ (; , Шатору — , Ренн) — французский полководец, маршал Франции (1579). За свой открытый рыцарский характер был прозван сотоварищами «искренним Галлом» ().

Биография 
Происходил из рода д’Омонов. Состоял на службе при шести королях, от Франциска I до Генриха IV. 

Во время Религиозных войн во Франции сражался на стороне католиков и отличился в битвах при Дрё (19 декабря 1562), Сен-Дени (1567) и Монконтуре (3 октября 1569). 

После смерти Генриха III одним из первых признал Генриха IV королём, которому служил так же верно, как и его предшественникам. 

Принимал участие в битвах при Арке и Иври (14 марта 1590). Умер от раны, полученной при осаде Компера в Бретани.

Примечания

Ссылки 
 

Участники Религиозных войн: Католики
Маршалы Франции
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Дом д’Омон